Bérenger est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille ou toponyme.

Saints  

 Bérenger de Saint-Papoul (-1093), moine bénédictin.

Dynastes 

 Bérenger  de Frioul (), roi des Lombards et empereur d'occident ;
 Bérenger II (), roi des Lombards ;
 Bérenger II de Neustrie, comte de Bayeux et marquis de Neustrie  (vers 844 - vers 930), appelé aussi Pépin III Bérenger dit de Senlis de VERMANDOIS ;
 Bérenger de Namur (), comte de Namur ;
 Bérenger (), évêque de Verdun ;
 Bérenger de Tours (), théologien français, à l'origine de la secte des Bérengers ;
 Bérenger, évêque de Marseille vers 884 ;
 Raimond-Bérenger II de Barcelone (), comte de Barcelone ;
 Raimond-Bérenger III de Barcelone (1082-1131), fils du précédent, comte de Barcelone, de Cerdagne et de Provence ;
 Raimond-Bérenger IV de Barcelone (1113-1162), fils du précédent, comte de Barcelone ;
 Bérenger-Raimond de Provence (1114-1144), fils de Raimond-Bérenger III de Barcelone, comte de Provence et de Gévaudan ;
 Raimond-Bérenger II de Provence (1136-1166), fils du précédent, comte de Provence et de Gévaudan ;
 Raimond-Bérenger III de Provence (1158-1181), fils de Raimond-Bérenger IV de Barcelone, comte de Roussillon, de Cerdagne et de Provence ;
 Raimond-Bérenger IV de Provence (1198-1245), comte de Provence et de Forcalquier.

Patronyme 

 Jean Bérenger (1731-1813), prédicateur protestant français ;
 Marcellin René Bérenger (1744-1822), personnalité politique française ;
 Laurent Pierre Bérenger (1749-1822), oratorien français ;
 Jean Bérenger (1767-1850), personnalité politique française ;
 Antoine-Raymond de Bérenger (Bérenger-Sassenage) (1774-1849), personnalité politique française
 Pierre-Jean de Béranger (1780-1857), chansonnier français ;
 Alphonse Bérenger (1785-1866), personnalité politique française ;
 Raymond de Bérenger, marquis de Sassenage (1811-1875), personnalité politique française ;
 Octave Camille Bérenger (1815-?), personnalité politique française ;
 Charles Bérenger (1829-1913), homme politique et général français ;
 René Bérenger (1830-1915), personnalité politique française ;
 Régis Bérenger, (1888-1971) contre-amiral français ;
 François Bérenger (1901-1978), architecte français ;
 Jean Bérenger (1934-), historien français ;
 Paul Bérenger (1945-), personnalité politique mauricienne ;
 Tom Berenger (1949-), acteur, producteur et scénariste américain ;
 Nicolas Berenger (1973-), skipper français.

Pseudonyme 

 Bérenger, voleur et chef d'une bande de brigands qui a sévi vers l'an 700 dans le Nord de la France.

Prénom

Toponyme 

 Assé-le-Bérenger, commune française de la Mayenne ;
 Bosc-Bérenger, commune française de la Seine-Maritime.

Personnages de fiction 
 Bérenger, personnage de Tueur sans gages d’Eugène Ionesco ;
 Bérenger, personnage principal de Rhinocéros d’Eugène Ionesco ;
 Bérenger , roi d'un royaume imaginaire dans Le roi se meurt d’Eugène Ionesco.
 Frère Bérenger d'Arundel, personnage du roman Le Nom de la rose et du film Le Nom de la rose.

Prénom masculin
Prénom français
Patronyme français